Travis Benjamin est le nom de :
 Travis Benjamin, un pilote automobile ;
 Travis Benjamin, un joueur de football américain.